Op het tennistoernooi van Wimbledon in 1977 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 22 juni tot en met 2 juli 1977.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudsters Chris Evert en Martina Navrátilová hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Evert speelde samen met Rosie Casals – zij waren als tweede geplaatst, maar werden al in de tweede ronde verslagen door de latere winnaressen. Navrátilová en de Nederlandse Betty Stöve bereikten de finale.

Het ongeplaatste duo Helen Cawley en JoAnne Russell won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Martina Navrátilová en Betty Stöve in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamen­lijke titel. De Australische Cawley had daar­naast zestien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Russell één.

De Belgische Michèle Gurdal en Naoko Satō uit Japan strandden in de eerste ronde.

Voor de Nederlandse Elly Vessies-Appel en Alison McDade uit Zuid-Afrika viel het doek na hun eerste optreden, in de tweede ronde, na een vrijstelling voor de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1977